banica – bułgarskie danie
 banica – 1/100 kuny – waluty chorwackiej

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Banica – przysiółek wsi Krzywa w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Sękowa
 Banica – wieś w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Uście Gorlickie